Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 35001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 7 listopada 1978 do 15 lipca 1999. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

35001-35100

35101-35200

35201-35300

35301-35400

35401-35500

35501-35600

35601-35700

35701-35800

35801-35900

35901-36000

Przypisy 

Lista planetoid 035001-036000